Aardrijkskunde

 Antonin (powiat Jarociński), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Jarociński
 Antonin (powiat Kaliski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kaliski
 Antonin (powiat Obornicki), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Obornicki
 Antonin (powiat Ostrowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Ostrowski
 Station Antonin, een spoorwegstation in Antonin (powiat Ostrowski)
 Antonin (powiat Poznański), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Poznański
 Antonin (powiat Średzki), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Średzki
 Antonin (powiat Sieradzki), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Sieradzki
 Antonin (powiat Zduńskowolski), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Zduńskowolski
 Antonin (Lublin), een dorp in de Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Chełmski
 Antonin (Mazovië), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Miński
 Antonin (Podlachië), een dorp in de Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Wysokomazowiecki
 Antonin (Pommeren), een dorp in de Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kwidzyński

Voornaam
 Antonin, een jongensnaam